Гаджимура́дов — фамилия дагестанского происхождения. Патроним от имени Гаджимурад

 Гаджимурадов, Ахмед Гаджимурадович — российский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата России.
 Гаджимурадов, Мурад Хайрудинович (1984, Хасавюрт, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР — 2008, Хасавюрт, Дагестан, Россия) — российский борец вольного стиля, призёр чемпионата России.
 Гаджимурадов, Рамазан Ирбайханович (род.1998, Хасавюрт, Дагестан) — российский футболист, полузащитник клуба «Урал».